Le nom Sancti Petri signifie littéralement en latin « de  ».

 Île de Sancti Petri (en espagnol : Islote de Sancti Petri), dans la province de Cadix en Andalousie (Espagne).
 Chenal maritime de Sancti Petri (caño de Sancti Petri).
 Château de Sancti Petri, forteresse située sur l’île.
 Phare de Sancti Petri, phare situé à proximité de la forteresse.